zależność liniowa wektorów – w algebrze liniowej własność układu wektorów
 zależność liniowa zmiennych losowych – w statystyce i rachunku prawdopodobieństwa
 zależność liniowa zmiennych – zależność dwóch zmiennych, z których każda jest funkcją liniową drugiej.